ISO 3166-2:CO — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Колумбии. Стандарт охватывает 32 департамента и 1 столичный округ. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Колумбии — CO и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуе названия департамента. Геокоды департаментов столичного округа Колумбии являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CO, присвоенного Колумбии в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Колумбии 
Геокоды 32 департаментов и 1 столичного округа административно-территориального деления Колумбии.

Геокоды пограничных Колумбии государств 
 Бразилия — ISO 3166-2:BR (на востоке),
 Венесуэла — ISO 3166-2:VE (на востоке),
 Перу — ISO 3166-2:PE (на юге),
 Эквадор — ISO 3166-2:EC (на юге),
 Панама — ISO 3166-2:PA (на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Колумбии

Ссылки 
 Геокоды Колумбии 

2:CO
 
Списки:Колумбия